Arturo García puede referirse a:

 Arturo García Chávez (siglo XIX), diplomático y político peruano.
 Arturo García García (1914-2004), diplomático y político peruano. Canciller del Perú (1979-1980).
 Arturo García Muñoz "Arzu" (1981-), futbolista español.
 Arturo García Rodríguez "Arturo de Córdova" (1905-), actor mexicano.
 Jorge Arturo García Rubí (1952-), político mexicano.
 Arturo García Salazar (1880-1958), diplomático y político peruano. Canciller del Perú (1918-1919).
 Arturo García Tenorio (1954), actor y comediante mexicano.